

Cinema
Arrivederci Roma, film diretto da Roy Rowland (1958)

Musica
Arrivederci Roma, brano musicale di  Garinei e Giovannini e di Renato Rascel